Tempelriddarorden kan syfta på:

 Tempel Riddare Orden – ett ordenssällskap med krav på helnykterhet grundat 1845
 Tempelherreorden – en medeltida orden med tempelriddare

Se även 
 Malteserorden
 Kristusorden